Redmi — бренд различной электронной техники, принадлежащий китайской компании Xiaomi; под этой маркой выпускаются смартфоны, а также ноутбуки, наушники и прочая электроника. Переросла в компанию .

История создания 
В январе 2019 года на одной из презентаций Xiaomi было объявлено о выделении Redmi в отдельный бренд. По словам Лэя Цзюня (главы компании Xiaomi), таким образом Redmi будет больше удовлетворять запросам своей аудитории.

Продукция компании

Смартфоны

Флагманская линейка K 
 Redmi K20 — Первый флагман бренда Redmi (2019)
 Redmi K20 Pro — Улучшенная версия смартфона на базе процессора Snapdragon 855 (2019)
 Redmi K20 Pro Premium — Обновленная версия Redmi K20 Pro, построен на процессоре Snapdragon 855+ (2019)
 Redmi K30 — Первый Redmi со 120-Гц дисплеем (2019)
 Redmi K30 5G — Первый Redmi с поддержкой 5G (2019)
 Redmi K30 5G SE — Глобальная версия Redmi K30 5G (2020)
 Redmi K30i 5G — Redmi K30 5G с урезанными модулями камер (2020)
 Redmi K30 Racing Edition — первый смартфон на чипсете Snapdragon 768G (2020)
 Redmi K30 Pro — улучшенная версия Redmi K30 5G, работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 (2019)
 Redmi K30 Pro Zoom Edition — Redmi K30 Pro с 3x оптическим и 30x цифровым зумом (2020)
 Redmi K30 Ultra — Обновленный Redmi K30 Pro, основными изменениями стали экран и процессор, взамен 60-Гц дисплея установили матрицу с частотой 120 Гц, также установили другую SoC - MediaTek Dimensity 1000+, уже зарекомендовавшуюся себя как «убийца» Snapdragon 855+ по смартфону Vivo iQOO Z1 (2020).

Линейка Y 
 Redmi Y1 — Redmi Note 5A Prime с незначительными изменениями
 Redmi Y1 Lite — Упрощённая версия Redmi Y1 (Redmi Note 5A)
 Redmi Y2 — Redmi S2 для индийского рынка
 Redmi Y3 — Redmi 7 для Индии с 32 Мп фронтальной камерой

Линейка Redmi 
 Redmi 1 — Первый смартфон бюджетной линейки Redmi
 Redmi 1S — Версия Redmi 1 с процессором Snapdragon 400 и видеоускорителем Adreno 305
 Redmi 2 — Второе поколение бюджетного смартфона
 Redmi 2A — Упрощённая версия Redmi 2
 Redmi 2 Prime — Улучшенная версия Redmi 2
 Redmi 3 — Третье поколение бюджетного смартфона
 Redmi 3S — Обновлённая версия Redmi 3 со сканером отпечатков пальцев и процессором Snapdragon 430
 Redmi 3 Pro — версия Redmi 3 со сканером отпечатков пальцев
 Redmi 3X — Операторская версия Redmi 3S
 Redmi 4 — Четвёртое поколение бюджетного смартфона
 Redmi 4A — Упрощённая версия Redmi 4
 Redmi 4 Prime — Улучшенная версия Redmi 4 с процессором Snapdragon 625
 Redmi 4X — Redmi 4 с процессором Snapdragon 435 и другим расположением камеры.
 Redmi 5 — Пятое поколение бюджетного смартфона, обновлённый дизайн, соотношение сторон экрана 18:9, процессор Snapdragon 450
 Redmi 5 Plus — Версия с экраном 5,99", соотношение сторон экрана 2:1, процессор Snapdragon 625
 Redmi 5A — Упрощённая версия Redmi 5
 Redmi 6 — Шестое поколение бюджетного смартфона, выпущенного в 2018 году.
 Redmi 6A — Упрощённая версия Redmi 6
 Redmi 6 Pro — Китайская версия Xiaomi Mi A2 Lite
 Redmi 7 — Седьмое поколение бюджетного смартфона с обновленным дизайном и водоотталкивающим покрытием P2i и большим аккумулятором.
 Redmi 7A — Упрощенная версия Redmi 7
 Redmi 8 — Восьмое поколение бюджетного смартфона
 Redmi 8A — Упрощенная версия Redmi 8
 Redmi 8A Dual — Redmi 8A с двумя модулями камер Redmi 8 Pro
 Redmi 8A Pro — Глобальная версия Redmi 8A Dual
 Redmi 9 — Девятое поколение бюджетного смартфона. Оснащён 6.53-FHD+ дисплеем. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G80 с графикой Mali-G52. В аккумуляторе емкостью 5020 мАч поддерживается функция быстрой зарядки. Продается в нескольких конфигурациях — 3/32 ГБ и 4/64 ГБ.
 Redmi 9A/9C — Упрощённые версии Redmi 9, оснащены 6.53" HD+ IPS-дисплеем, за производительность отвечает процессор MediaTek Helio G25/G35 с графикой PowerVR GE8320, питаются от батареи на 5000mAh без поддержки быстрой зарядки. Выпускаются в версии на 2 Гб ОЗУ + 32 Гб ПЗУ. Тыльная камера состоит из сенсоров на 13 Мп/13 Мп + 5 Мп + 2 Мп, фронтальная у обоих на 5 Мп
 Redmi 9 Prime — Redmi 9 с незначительными изменениями в виде отсутствующего модуля NFC и накопителем на 128GB
 Redmi 9T - версия Redmi 9 с наличием большого аккумулятора на 6000 mAh. В него встроен процессор Qualcomm Snapdragon 662, который обеспечивает более высокую производительность в отличие от упрощённых версий Redmi 9. В данный смартфон встроено 4 ГБ ОЗУ с возможностью увеличения до 6 ГБ. Redmi 9T имеет накопитель на 64 или 128 ГБ. Имеет поддержку 48 Мп камеры.

 Redmi 10X Pro — Первый 5G смартфон в бюджетном сегменте от Redmi, работает на новом процессоре MediaTek Dimensity 820, оснащен 6,57" FullHD+ Amoled-дисплеем, питается от аккумулятора на 4520 mAh с поддержкой 33W быстрой зарядки
 Redmi 10X — Redmi 10X Pro с другим набором камер и отсутствующим модулем NFC
 Redmi 10X 4G — Redmi Note 9 для китайского рынка без модуля NFC
 Redmi S2 — Селфи-камерофон, ориентирован на Россию и соседние страны
 Redmi Pro — Первый фаблет компании с OLED-дисплеем и двумя основными камерами
 Redmi Go — Самый бюджетный смартфон Redmi на базе Android Go

Линейка Redmi Note 
 Redmi Note 3G — Первый бюджетный фаблет Xiaomi
 Redmi Note 4G — Redmi Note 3G с поддержкой 4G
 Redmi Note 2 — Второе поколение бюджетного фаблета Xiaomi
 Redmi Note 3 — Третье поколение бюджетного фаблета Xiaomi
 Redmi Note 3 Pro — Улучшенная версия Redmi Note 3 на базе процессора Snapdragon 650 вместо Helio X10
 Redmi Note 3 Pro Special Edition — Европейская версия Redmi Note 3 Pro
 Redmi Note 4 — Европейская версия смартфона, коробка с надписями на английском языке, выпускался на процессорах Snapdragon 625 и Helio X20
 Redmi Note 4X — Китайская версия смартфона, о чём свидетельствуют иероглифы на коробке, выпускались на процессоре Snapdragon 625
 Redmi Note 5 (в Азии носит названия Redmi Note 5 AI, Redmi Note 5 Pro) — Пятое поколение бюджетного фаблета, соотношение сторон экрана 2:1, двойная камера с электронной стабилизацией, процессор Snapdragon 636
 Redmi Note 5A — Упрощённая версия Redmi Note 5
 Redmi Note 5A Prime — Улучшенная версия Redmi Note 5A, добавлен сканер отпечатков пальцев и улучшена фронтальная камера для селфи со вспышкой спереди
 Redmi Note 6 Pro — Шестое поколение бюджетного фаблета, соотношение сторон экрана 19:9, двойная камера с электронной стабилизацией и процессором Snapdragon 636
 Redmi Note 7 — Седьмое поколение бюджетного фаблета, камера на 48 Мп, Gorilla Glass 5, с определённой степенью защиты от пыли и влаги
 Redmi Note 7 Pro — Улучшенная версия Redmi Note 7 с камерой от Sony на 48 Мп (в Redmi Note 7 менее эффективный Samsung на 48 Мп) и новым процессором Snapdragon 675 с продвинутыми фотовозможностями
 Redmi Note 8 — Восьмое поколение бюджетного фаблета, четыре камеры на 48 Мп, быстрая зарядка мощностью 18 Вт. Процессор Qualcomm Snapdragon 665
 Redmi Note 8T — Redmi Note 8 с модулем NFC
 Redmi Note 8 Pro — Улучшенная версия Redmi Note 8. Оснащён 6.53-дюймовым IPS экраном, четырьмя камерами на 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, NFC и процессором MediaTek Helio G90T
 Redmi Note 9 — Девятое поколение бюджетного фаблета, смартфон оснащён 6.53" IPS-экраном, так же он первый в мире построен на процессоре MediaTek Helio G85;
 Redmi Note 9S — Версия Redmi Note 9 Pro с незначительными изменениями задней камеры, и выпускаемый на глобальном рынке. Выпускается без модуля NFC;
 Redmi Note 9 Pro — Девятое поколение бюджетного смартфона. Оснащён 6.67" IPS-экраном, работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 720G, имеет модуль NFC;
Redmi Note 9T — оснащён 6.53" IPS-экраном, работает на MediaTek Dimensity 800U, имеет поддержку 5g. Имеет 3 камеры (48+2+2) и 13 мегапиксельную фронтальную камеру;
 Redmi Note 9 Pro Max — Redmi Note 9 Pro с незначительными изменениями, выпускается только на индийском рынке.
 Redmi Note 10 — Десятое поколение бюджетного смартфона. Оснащён 6.67" Super Amoled экраном, работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 678, не имеет модуля NFC. Имеет 48-мегапиксельным основным модулем производства Sony;
 Redmi Note 10 Pro — Флагман десятого поколения линейки Redmi Note. Оснащён Super Amoled 120 Гц экраном, работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 732G, Имеет модуль NFC. Имеет 4 камеры (108 + 8 + 2 + 2), а также 13 мегапиксельную фронтальную камеру;
 Redmi Note 10S — улучшенная версия Redmi Note 10. Также оснащён Super Amoled 60 Гц экраном, работает на MediaTek Helio G95. Также имеет 4 камеры (64+8+2+2) и 13 мегапиксельную фронтальную камеру;
Redmi Note 10T/Redmi Note 10 5G — оснащён 6.5" IPS-экраном, работает на процессоре MediaTek Dimensity 700, имеет поддержку 5G. Имеет 3 камеры (48+2+2) и 8 мегапиксельную фронтальную камеру.

 Redmi Note 11 — одиннадцатое поколение бюджетного смартфона. Смартфон Xiaomi Redmi Note 11 оснащен AMOLED-экраном 6,6 дюйма с разрешением FullHD+ и частотой обновления до 90 Гц. Имеет 4 камеры (50+8+2+2) и 13 мегапиксельную фронтальную камеру. Модель базируется на чипе Snapdragon 680, имеет 4Гб оперативной памяти, а также 64Гб постоянной. Аккумулятор Redmi Note 11 имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку на мощности 33 Вт.
 Redmi Note 11S — Улучшенная версия Redmi Note 11.
 Redmi Note 11 Pro — 
 Redmi note 11 Pro 5G —

Гарнитура 
Гарнитуры:
 Redmi Airdots
 Redmi Airdots S
 Redmi Airdots 2
 Redmi Airdots 2S
 Redmi Airdots 3
 Redmi Buds 3
 Redmi Buds 3 Lite
 Redmi Buds 3 Pro

Браслеты 
 Redmi Band — фитнес-браслет с цветным дисплеем и USB-зарядкой.

Мониторы 
 Redmi 1A — первый монитор бренда, представляет собой недорогой монитор с простыми характеристиками.

Примечания 

Производители сотовых телефонов
Xiaomi
Производители электроники Китая
Появились в 2019 году в Китае